

Гаррісвілл — місто, штат Мічиган
 Гаррісвілл — місто, штат Нью-Гемпшир
 Гаррісвілл — місто, штат Пенсільванія
 Гаррісвілл — місто, штат Юта
 Гаррісвілл — місто, штат Західна Вірджинія
 Гаррісвілл — селище, штат Огайо
 Гаррісвілл — селище, штат Нью-Йорк
 Гаррісвілл — переписна місцевість, штат Род-Айленд